Georg von Cölln oder Georg von Coelln ist der Name folgender Personen:

* Georg von Cölln (Unternehmer) (1837–1908), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Georg von Coelln (Futsalspieler) (* 1973), deutscher Futsalspieler 

Siehe auch:
 Georg-von-Cölln-Haus, Gebäude in Hannover